Gaz de France Grand Prix — профессиональный теннисный турнир, проводимый WTA (международная категория) в городе Будапешт, Венгрия на грунтовых кортах. В 2009 году турнир проходит с 4 по 12 июля.

Действующий победитель турнира в женском одиночном разряде —  Ализе Корне.

Первой сеянной в одиночном турнире является 22-я ракетка мира —  Патти Шнидер.

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 GDF SUEZ Grand Prix

 WTA Тур 2009

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Венгрия
Теннис
Июль 2009 года
2009